Dourado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dourado (ort), São Paulo, 
 Dourado (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar